Омурбеков () — киргизская фамилия. Известные носители:
 Омурбеков, Азатбек Асанбекович (род. 1983) — российский военачальник, гвардии полковник; Герой Российской Федерации (2022). Предположительно командовал войсками, совершившими резню в Буче.
 Омурбеков, Талант Ороскулович (род. 1955) — киргизский медик, доктор медицинских наук, профессор.
 Омурбеков, Токторбек Наматбекович (1955—2019) — киргизский историк, педагог, доктор исторических наук, профессор. Заслуженный работник образования Киргизской республики.

См. также